Jabir bezeichnet:

 Malik Jabir
 Dschabir
 Jaber